Ренненкампф  — німецьке прізвище.

 Ренненкампф Микола Карлович (1832–1899) – український правознавець.
 Ренненкампф Володимир Миколайович (1862–1925) – український правознавець; син М. К. Ренненкампфа.
 Ренненкампф Павло Карлович (1854—1918) — російський воєначальник Першої світової війни, генерал від кавалерії (1910).

Німецькі прізвища